Юси — літери носових голосних у первісних глаголиці та кирилиці

 Юс — річка у Великій Британії
 Юс — річка в Удмуртії (Росія), права притока Липу
 Юс — громада в Німеччині
 Юс — селище у Франції
 Юс — каньйон у квадранглі Coprates на планеті Марс